Lors de la Saison 2005-2006 de l'Étendard de Brest le club a terminé  du championnat de Pro A et redescend en Pro B.

Effectifs Saison régulière 

 Entraineur : Yves-Marie Verove
 Championnat : Pro A

Références 
 Doudiz basket

Liens externes 
  Site Officiel de l'Étendard de Brest

Saison de l'Étendard de Brest